Aksjonowa ist der Familienname folgender Personen:

 Aljona Aksjonowa (* 1979), usbekische Sportschützin
 Irina Anatoljewna Aksjonowa (* 1962), sowjetische Schwimmerin 
 Ljubow Pawlowna Aksjonowa (* 1990), russische Schauspielerin
 Ljudmila Wassiljewna Aksjonowa (* 1947), sowjetische Sprinterin
 Xenija Alexandrowna Aksjonowa (* 1988), russische Sprinterin

Siehe auch

 Aksjonow